Der hundertste Affe steht für:

 Hundertster Affe, moderner Mythos
 Tatort: Der hundertste Affe, deutscher Fernsehfilm von Florian Baxmeyer (2016)